

События 
 Нападение викингов на Портленд в Дорсете в 787 г. н. э. Это событие знаменательно тем, что оно является впервые зафиксированным в англосаксонских хрониках фактом экспансии викингов.
 Введение архиепископств в Мерсии.
 Карл расторг соглашение о браке Константина и Хруотруды.
 Войска франков приблизились к Баварии. Тассилон вновь принёс присягу Карлу.
 Войско ромеев двинулось в поход на арабов. Ирина ввела в столицу фракийские части. Воины разосланы по городам, а Ирина сформировала новое войско. Май — Разосланы приглашения на Вселенский собор.
 Седьмой Вселенский Собор в Никее, восстановивший иконопочитание.
 787, с сентября — II Никейский собор. Осудил иконоборчество и решения Константинопольского собора 754 года. Утвердил почитание икон. Временное восстановление иконопочитания в Византии. Легаты папы Адриана соглашаются с этими решениями.
 Карлом Великим основан Бремен (Германия) в качестве епископской резиденции.

Родились 
 Абу Машар

Скончались 
 Стефан Сурожский
 Гальбао, Маурицио

См. также

Примечания